JPP représente les initiales de :
 Jean-Pierre Pasqualini, journaliste français spécialiste de chanson et de variété
 Jean-Pierre Papin, ancien footballeur français
 Jean-Pierre Papon, historien
 Jean-Pierre Pernaut, journaliste français et présentateur de télévision
 Jean-Pierre Perreault, chorégraphes québécois
 Jean-Pierre Petit, scientifique français, dessinateur, écrivain et vulgarisateur
 Jean-Pierre Piat, militaire français
 Jean-Pierre Poisson, comique, danseur et compositeur français.
 Jean-Philippe Puymartin, comédien français
 Juan Pablo Pino, jeune joueur colombien évoluant en France à l'AS Monaco
 Jean Pierre Polnareff, manieur de Stand et célèbre tortue

 d'un groupe folk finlandais Järvelän Pikkupelimannit et est devenu son nom courant

JPP est le sigle de :
 Jauge porte-pièce, en productique, valeur moyenne du porte-pièce
 JPP, groupe folk finlandais.

En langage SMS, Jpp est une abréviation de « Je n'en peux plus »

Notes et références 

Sigle de 3 caractères